Schochat ist der Familienname folgender Personen:

 Avraham Schochat (* 1936), israelischer Politiker
 Israel Schochat (1886–1961), Zionist, Gründer des Haschomer
 Manja Schochat (1880–1961), Zionistin, Persönlichkeit des Haschomer